Аардоникс () — род растительноядных динозавров из подотряда завроподоморф, живших в раннем юрском периоде (около 195 миллионов лет назад) на территории нынешней ЮАР. Представлен единственным видом — Aardonyx celestae.

Описание 

Вид Aardonyx celestae был найден в 2009 году в раннеюрских отложениях (синемюрский — плинсбахский ярусы) Южной Африки. Раскопки проводились в геологической формации Эллиот в месте, известном как Карьер Марка (). Палеонтологам удалось найти большое количество костей и их фрагментов, которые, вероятно, принадлежат двум разным особям (экземпляры BP/1/6254 и BP/1/6505).

Таксон назвала и описала команда палеонтологов под руководством Адама Йейтса (Adam Yates) в 2010 году. Название рода образовано от языка африкаанс «аard» — земля и греческого «onyx» — коготь. Видовое название дано в честь Селесты Йейтс (Celeste Yates), которая открыла и подготовила большую часть первых ископаемых данного вида.

При жизни динозавр был около 7 метров в длину. У него была длинная шея и небольшая голова, напоминавшая по виду голову типичных завропод — гигантских четырёхногих динозавров. Обладает характерными передними конечностями, которые являются промежуточными между прозавроподами и завроподами. Строение конечностей ящера указывает на то, что он предпочитал передвигаться на четырёх конечностях, однако был способен ходить и на задних двух. Анализ челюстей позволил установить, что A. celestae был растительноядным.

По словам исследователей, новый вид позволяет прояснить эволюцию четырёхногих динозавров. При этом, однако, 200 миллионов лет назад завроподы уже обитали на земле, поэтому учёные считают, что перед ними именно переходное звено, которое непосредственным предком четырёхногих гигантов не является.

Классификация 
Кладограмма, показывающая положение Aadronyx среди завроподоморф, согласно работе Йейтса и его коллег.

Аардоникс относится к сестринской группе четвероногих завроподоморф (меланорозавр + завроподы), являясь переходным звеном между базальными завроподоморфами и завроподами. По классификации Йейтса (2009) аардоникс относится к группе Anchisauria.

Примечания

Ссылки 
 Статья A. M. Yates в журнале Proceedings of the Royal Society B
 Western Illinois University: Earth Claw
 Fleshed-out restoration of an Aardonyx celestae by paleoartist Julius T. Csotonyi
 Палеонтологический портал «Аммонит.ру»
 

Massopoda
Динозавры юрского периода
Динозавры Африки
Фоссилии, описанные в 2010 году
Фоссилии из юрских отложений ЮАР